

Persone 
 Aldo De Benedetti – commediografo e sceneggiatore italiano
 Andrea De Benedetti – giornalista, scrittore e linguista italiano
 Carlo De Benedetti – imprenditore italiano
 Giulio De Benedetti – giornalista italiano
 Iacopo de' Benedetti (Jacopo De Benedictis, Jacopone da Todi) – religioso e poeta, venerato come beato
 Marco De Benedetti – imprenditore e dirigente d'azienda, figlio di Carlo
 Mario De Benedetti – ciclista su strada italiano
 Paolo De Benedetti – teologo e biblista italiano
 Rinaldo De Benedetti – scrittore italiano e divulgatore scientifico
 Rodolfo De Benedetti – imprenditore e dirigente d'azienda, figlio di Carlo
 Stefano De Benedetti – dirigente di azienda italiano

Altro 
 Fonderie Officine De Benedetti – industria automobilistica di Torino. 
 Palazzo Paolo De Benedetti – edificio storico di Genova

Pagine correlate 
Benedetti
Debenedetti
De Benedictis